

Sigle 
 Tassa di concessione governativa
 Trading Card Game  – gioco di carte collezionabili
 Trusted Computing Group  – iniziativa per implementare il trusted computing

Codici 
 TCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tacheng (Cina)
 tcg – codice ISO 639-3 della lingua tamagario

Musica 
 TCG  – album discografico delle The Cheetah Girls del 2007